Ain’t Got No Home kann sich beziehen auf:

 Ain’t Got No Home (Clarence-Henry-Lied)
 Ain’t Got No Home (Woody-Guthrie-Lied)